AT – skrót od analiza transakcyjna
 AT – skrót od analiza techniczna
 AT (informatyka) – standard konstrukcji płyt głównych (Advanced Technology), wyróżnik komputerów z procesorem Intel serii 80286–80486 (w przeciwieństwie do komputerów wcześniejszych XT)
 AT – zestaw komend do obsługi modemów
 at – jedno z poleceń systemu operacyjnego Unix
 @ – znak wykorzystywany w adresach poczty elektronicznej, tzw. małpa
 AT – skrót od nazwy Antyterroryści
 AT – skrót od agent transferowy
 AT – antytoksyna przeciwtężcowa
 at – jednostka monetarna używana w Laosie; 100 atów = 1 kip

Nauka i technika 
 AT – skrót jednostki miary siły magnetomotorycznej: amperozwój
 at – skrót jednostki miary: atmosfera techniczna
 At – symbol chemiczny pierwiastka astat
 AT – skrót od analiza techniczna
 AT – próg przemian beztlenowych
 antytrombina

Geokodowanie 
 AT – Austria (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)

hu:IBM-kompatibilis PC#Az AT szabvány